David Currie ist der Name folgender Personen:

* David Currie, Baron Currie of Marylebone (* 1946), britischer Adliger und Medienmanager
 David Currie (Fußballspieler) (David Norman Currie; * 1962), englischer Fußballspieler
 David P. Currie (1936–2007), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer